Langanki ist der Name folgender Dörfer in der Woiwodschaft Ermland-Masuren in Polen:
 Langanki (Kętrzyn), Dorf der Gmina Kętrzyn im Powiat Kętrzyński, bis 1945: Langanken, Kreis Sensburg, Ostpreußen
 Langanki (Sępopol), Dorf der Gmina Sępopol im Powiat Bartoszycki, bis 1945: Langhanken, Kreis Bartenstein, Ostpreußen